Флаг муниципального образования город Ка́менка Каменского района Пензенской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг учреждён 25 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3178.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из трёх горизонтальных полос: красной белой и голубой в отношении 4,5 : 1 : 4,5 и несущее в середине фигуры из герба города: якорь, скрещённые пушки и чаша с пламенем, все выполненные жёлтыми и оранжевыми цветами».

Символика 
Флаг муниципального образования город Каменка Каменского района Пензенской области составлен на основании герба города Каменки, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

В начале XVIII века на месте современного города была основана одноимённая деревня, первым владельцем которой был генерал-майор (впоследствии адмирал русского флота) И. М. Головин. В 1710 году за ним числилось 8 дворов крестьян. Одно из толкований названия «Каменка» происходит от каменного брода через реку Атмис. На флаге города белый пояс символизирует этот каменный брод.

В истории города большой след оставили многие исторические личности. На флаге города с помощью символов отдана память двум из них. Якорь символизирует адмирала Головина (первого владельца Каменок). Пушечные стволы и олимпийская чаша с огнём — напоминают о «главнонаблюдающем за физическим развитием народонаселения Российской империи», члене Олимпийского комитета России и руководителе комиссии по подготовке российских спортсменов к первой для России Олимпиаде (1912 год, Стокгольм) генерал-майоре, пензенском помещике, почётном жителе Нижнего Ломова графе Воейкове Владимире Николаевиче. Он много сделал для развития посёлка, в своё время железнодорожная станция в Каменке называлась Воейково. С началом Первой мировой войны отстроил каменные корпуса зданий для размещения в них казарм войск, квартировавших в Каменке. Выстроил безвозмездно, «подарив» их государству. Артиллерийские войска стоят гарнизоном в этом месте с 1812 года.

В Великую Отечественную войну в село было эвакуировано оборудование и специалисты с Украины. На базе завода по производству сельскохозяйственной техники был налажен выпуск мин, авиабомб и снарядов, что нашло символическое отражение на флаге города через скрещённые пушечные стволы. Красное поле флага символизирует ратные подвиги жителей города и района, из числа которых 16 человек получили звание «Героя Советского Союза».

Символика огня многозначна:

— символ тепла, любви, света;

— символ очищения, мужества, жертвенности;

— символ вечности и первичности мира.

Голубой цвет (лазурь) символизирует возвышенные устремления, честь, преданность, истину, добродетель.

Красный цвет символизирует красоту, активность, мужество, праздник.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мудрости, благородства, мира.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, солнечного света.

Примечания 

Флаги городов России
Флаги с изображением пушки
Флаги с изображением якоря
Флаги с изображением чаши
Флаги с изображением пламени